Gmina Poland (Iowa)
 Gmina Poland (Ohio)